Luigi I di Savoia-Vaud (1250-1303) e suo figlio Luigi II di Savoia-Vaud – entrambi Baroni di Vaud.
 Luigi I di Savoia (anche Ludovico di Savoia, 1413-1465) – duca di Savoia, principe di Piemonte e conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1440 al 1465;
 Luigi di Savoia (1436-1482) – conte di Ginevra e secondogenito di Ludovico I duca di Savoia e di Anna di Lusignano;
 Luigi di Savoia-Nemours (1615-1641) – conte di Ginevra e duca di Nemours;
 Luigi Tommaso di Savoia-Soissons (1657-1702) – conte di Soissons, figlio di Eugenio Maurizio e di Olimpia Mancini, fratello del condottiero Eugenio di Savoia;
 Luigi Vittorio di Savoia-Carignano (1721-1778) – figlio di Vittorio Amedeo e di Maria Vittoria Francesca di Savoia;
 Luigi Amedeo di Savoia-Aosta (1873 – 1933) – figlio di Amedeo I di Spagna e di Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna.
Piazza Luigi di Savoia – Piazza di Bari